Piotr Protasiewicz (ur. 25 stycznia 1975 w Zielonej Górze) – były polski żużlowiec. Syn Pawła Protasiewicza. Jest 4-krotnym mistrzem świata w drużynie i 12-krotnym mistrzem Polski (indywidualnie w 1999). W 1996 roku został indywidualnym mistrzem świata juniorów.

Życiorys 
Nim został żużlowcem, próbował swoich sił w innych dyscyplinach: wystartował w finale Spartakiady Młodzieży w Szczyrku w narciarstwie alpejskim oraz w wyścigach kartingowych (tytuł wicemistrzowski w kategorii młodzików 01).

Licencję żużlową zdał 7 maja 1991 w barwach Morawski ST Zielona Góra. Jego pierwszym trenerem był Jan Grabowski.

Wielokrotny reprezentant Polski w drużynowych mistrzostwach świata na żużlu (złoty medal w 1996 roku w Diedenbergen), drużynowym Pucharze Świata (zwycięstwa w 2005 we Wrocławiu, w 2009 w Lesznie i w 2011 w Gorzowie) i w cyklu Speedway Grand Prix o indywidualne mistrzostwo świata. Jako pierwszy Polak triumfował w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów w 1996 w Olching. W 1999 roku zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski na torze w Bydgoszczy. Jest multimedalistą drużynowych mistrzostw Polski i mistrzostw Polski par klubowych, a także drużynowym mistrzem Czech z 2010 roku.

Pierwszym i zarazem ostatnim polskim klubem w jego karierze był Falubaz Zielona Góra. 2 maja 2022 na stadionie bydgoskiej Polonii dołączył do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski i poinformował wówczas o zakończeniu kariery po sezonie 2022. 24 września 2022 miał miejsce jego ostatni start jako zawodnika podczas spotkania finałowego eWinner 1. Ligi Żużlowej pomiędzy Stelmet Falubazem Zielona Góra a Cellfast Wilkami Krosno, zdobywając w nim 11 punktów i 2 bonusy.

Po meczu finałowym ogłoszono, że Protasiewicz zostanie dyrektorem sportowym w zielonogórskim Falubazie. Funkcję tę ma pełnić przez trzy lata.

26 października 2002 w bydgoskiej bazylice św. Wincentego à Paulo poślubił Katarzynę, z którą ma dwoje dzieci: Oliwię Weronikę (ur. 2003) oraz Piotra Jr (ur. 2005).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Sukcesy sportowe – Mistrzostwa Świata i Europy

IMŚ – Indywidualne Mistrzostwa Świata – Speedway Grand Prix

DMŚ – Drużynowe mistrzostwa świata 
 1996 –  Diedenbergen – 1. miejsce → wyniki

DPŚ – Drużynowy Puchar Świata

IMŚJ – Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów

Sukcesy sportowe – Mistrzostwa Polski

DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski

Drużynowe Mistrzostwa Polski – Sezon Zasadniczy Najwyższej Klasy Rozgrywkowej 

W nawiasie miejsce w danej kategorii (śr/m oraz śr/b – przy założeniu, że zawodnik odjechał minimum 50% spotkań w danym sezonie)

IMP – Indywidualne Mistrzostwa Polski

MIMP – Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski

MPPK – Mistrzostwa Polski Par Klubowych

MMPPK – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych

Sukcesy sportowe – Turnieje

Złoty Kask

Srebrny Kask

Ligi zagraniczne

Liga szwedzka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodnika
 Piotr Protasiewicz | Polish Speedway Database

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Polscy żużlowcy
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Zielonej Górze
Żużlowcy KS Toruń
Żużlowcy Polonii Bydgoszcz
Żużlowcy Sparty Wrocław
Żużlowcy ZKŻ Zielona Góra